Tapestry désigne
 La tapisserie en anglais ;
 Tapestry, un protocole peer-to-peer en informatique ;
 Apache Tapestry, un framework java en informatique ;
 Tapestry, un album de musique rock de Carole King paru en 1971.
 Tapestry (maroquinerie)